Zytologie („Zelllehre“) bedeutet:
in der Biologie die allgemeine Lehre von den Zellen, siehe Zellbiologie
in der Medizin umgangssprachlich die zytologische Untersuchung, siehe Zytodiagnostik

Siehe auch: